Palazzo Senatorio, palazzo di Roma
Palazzo Senatorio, palazzo di Palermo
Palazzo Senatorio, palazzo di Trapani
Palazzo Senatoriale, palazzo di Messina
Palazzo Senatorio, palazzo di Catania